

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 3 января

Религиозные 
  Католицизм
 Память святой Женевьевы.

  Православие
 Память мученицы Иулиании девы и с нею 500 мужей и 130 жён, в Никомидии пострадавших (ум. 304);
 память святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца (ум. 1326);
 память священномученика Михаила Киселёва, пресвитера (ум. 1918);
 память священномученика Сергия Цветкова, диакона (ум. 1937);
 память священномученика Никиты (Прибыткова), епископа Белёвского (ум. 1938);
 память священномученика Леонтия Строцюка, диакона (ум. 1940);
 память мученика Фемистоклея Мирликийского (ум. 251);
 память мученицы и княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской (ум. 1406);
 память блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (ум. 1627);
 память святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского (ум. 1857).

Именины 
 Католические: Женевьева
 Православные: Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет

События 
См. также: :Категория:События 3 января
 Один из дней, когда Земля проходит перигелий (в частности, в 2019, 2024, 2026 и др. годах); в нашу эпоху -  обычно в период с 2 по 5 января.

До XIX века 
 1431 — герцог Бургундии продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.
 1491 — Юристу Петру Равенскому, магистру канонического права, была выдана привилегия на издание его сочинения «Феникс». Древнейший из известных нам документов авторского права.
 1542 — Иван Фёдорович Бельский схвачен на своём дворе по приказу Шуйских и отправлен в Белоозеро, где был позднее умерщвлён.
 1638 — В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии «Схаубург».
 1777 — Сражение при Принстоне.
 1799 — В Константинополе был подписан Русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию.

XIX век 
 1814 — в ходе Войны шестой коалиции началась осада Меца.
 1857 — в России образован Главный комитет по крестьянскому делу.
 1868 — на императорском совете в Японии был провозглашён Манифест о реставрации императорской власти. Войска Сацума и Тёсю захватывают императорский дворец в Киото, и лидеры альянса провозглашают восстановление власти императора — Реставрацию Мэйдзи.
 1870 — началось сооружение Бруклинского моста.
 1888 — в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.

XX век 
 1905 — Началась забастовка рабочих Путиловского завода.
 1906 — Была разгромлена Красноярская республика.
 1911 — землетрясение разрушает город Верный в Туркестане.
 1924
 1-й Студией МХАТ была поставлена пьеса Алексея Николаевича Толстого «Любовь — книга золотая» («Золотая книга»).
 Спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
 1925 — Бенито Муссолини принял титул «дуче».
 1934 — В СССР был успешно проведён эксперимент по обнаружению самолёта радиолокационным методом.
 1959
 Закончила работу антарктическая станция Советская.
 На Кубе последняя воинская часть, верная режиму Батисты, сдалась революционерам. Окончательная победа революции.
 Аляска стала сорок девятым штатом США.
 1961 
 США разорвали дипломатические отношения с Кубой.
 Койвулахтинская авиакатастрофа: при заходе на посадку в Ваасу самолёт Douglas DC-3 компании Aero OY упал в лес в 10 километрах от аэропорта, погибли 25 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Финляндии.
 1962 — папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
 1976 — катастрофа Ту-124 под Внуковом.
 1977 — произведён первый компьютер фирмы Apple.
 1987 — катастрофа Boeing 707 под Абиджаном
 1993 — в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
 1994 — катастрофа Ту-154 под Иркутском. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле погибли.

XXI век 
 2004 — самолёт Boeing 737-3Q8 египетской авиакомпании Flash Airlines упал в Красное море сразу после взлёта из аэропорта Шарм-эш-Шейха, погибли 148 человек.
 2018 — АМС «Чанъэ-4» впервые в истории совершил мягкую посадку на обратную сторону Луны.
 2020 — США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит Касем Сулеймани.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 3 января

До XIX века 
 106 до н. э. — Марк Туллий Цицерон (убит в 43 до н. э.), римский оратор, философ и политический деятель.
 1591 — Валантен де Булонь (ум. 1632), французский художник эпохи барокко.
 1744 — Ипполит Богданович (ум. 1803), русский поэт, переводчик.
 1777
 Элиза Бонапарт (ум. 1820), старшая из сестёр императора Франции Наполеона I.
 Луи Пуансо (ум. 1859), французский математик и механик, академик.
 1789 — Карл Густав Карус (ум. 1869), немецкий врач, художник и учёный, теоретик романтизма в искусстве.

XIX век 
 1806 — Генриетта Гертруда Зонтаг, графиня Росси (ум. 1854), немецкая оперная певица, одна из самых выдающихся певиц 1-й половины XIX века.
 1823 — Роберт Уайтхед (ум. 1905), английский инженер, считающийся изобретателем торпеды.
 1829 — Конрад Дуден (ум. 1911), немецкий филолог, создатель орфографического словаря немецкого языка.
 1843 — Вильгельм Гольдбаум (ум. 1912), австрийский и немецкий публицист, юрист, переводчик и редактор.
 1876 — Вильгельм Пик (ум. 1960), немецкий коммунист, первый президент ГДР (1949—1960).
 1883 — Клемент Ричард Эттли (ум. 1967), граф, государственный деятель Великобритании, в 1945—1951 гг. премьер-министр страны.
 1888 — Хермине Штиндт (ум. 1974), немецкая пловчиха, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1912).
 1892 — Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор трилогии «Властелин колец».
 1894 — Сейзу Питтс (ум. 1963), американская актриса.
 1897
 Мэрион Дэвис (ум. 1961), американская комедийная актриса немого кино.
 Пола Негри (при рожд. Барбара Аполония Халупец; ум. 1987), американская актриса польского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.

XX век 
 1903 — Александр Бек (ум. 1972), русский советский писатель.
 1905 — Анна Мэй Вонг (ум. 1961), первая актриса-китаянка, ставшая звездой Голливуда.
 1906 — Алексей Стаханов (ум. 1977), советский шахтёр, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда.
 1908 — Евгений Зайцев (ум. 1992), народный художник БССР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 1912 — Тибор Берцей (ум. 1990), венгерский фехтовальщик, трёхкратный олимпийский чемпион.
 1921 — Гуннар Эрикссон (ум. 1982), шведский лыжник, олимпийский чемпион.
 1925 — Григорий Мкртычан (ум. 2003), советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
 1929
 Серджо Леоне (ум. 1989), итальянский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, создатель жанра спагетти-вестерн («Однажды в Америке» и др.).
 Гордон Мур, американский инженер, основатель корпорации Intel.
 1932
 Алла Гербер, советский и российский кинокритик, писательница, общественный деятель, правозащитница.
 Анатолий Куклин (ум. 2006), советский военный лётчик, космонавт-испытатель.
 1936 — Николай Рубцов (погиб в 1971), русский поэт.
 1938 — Александр Лазарев (ум. 2011), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1942 — Даниэль Томпсон, французская писательница, режиссёр, сценарист, дочь режиссёра Жерара Ури.
 1946 — Джон Пол Джонс (наст. имя Джон Ричард Болдуин), британский музыкант, продюсер и композитор, басист и клавишник рок-группы «Led Zeppelin».
 1948 — Владимир Стеклов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (2001).
 1949 — Сергей Опёнышев, экономист, политик, депутат Госдумы РФ 1-го созыва, член Совета Федерации (2001—2004).
 1950 — Евгений Коваленко, советский баскетболист.
 1953 — Анджело Паризи, британский и французский дзюдоист, олимпийский чемпион (1980), многократный чемпион мира
 1956 — Мел Гибсон, американский актёр австралийского происхождения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат двух «Оскаров» и «Золотого глобуса».
 1958 — Александр Половцев, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 1959 — Фёдор Юрчихин, российский космонавт, Герой РФ.
 1969
 Герда Вайсенштайнер, итальянская саночница и бобслеистка, олимпийская чемпионка по санному спорту (1994).
 Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе «Формула-1».
 1976 — Ангелос Басинас, греческий футболист, чемпион Европы (2004).
 1978 — Константин Генич, российский футболист, спортивный журналист и телекомментатор.
 1980 — Брайан Клэй, американский легкоатлет-многоборец, олимпийский чемпион (2004), чемпион мира (2005) в десятиборье.
 1985 — Линас Клейза, литовский баскетболист, призёр чемпионатов мира и Европы.
 1986 — Аса Акира, американская киноактриса и фотомодель.
 1987 — Рето Берра, швейцарский хоккеист, вратарь.
 1989 
 Аяка Умэда, японская певица и актриса, участница идол-группы AKB48.
 Кохэй Утимура, японский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира.
 1994
 Дуня Здоуц, австрийская биатлонистка.
 Изакиас Кейрос, бразильский гребец на каноэ, олимпийский чемпион (2020), многократный чемпион мира.
 1995 — Ким Джису, южнокорейская певица, модель и актриса, участница корейской поп-группы BLACKPINK.
 1996 — Флоренс Пью, британская актриса кино и телевидения.
 1997 — Маркета Давидова, чешская биатлонистка, чемпионка мира (2021).

XXI век 
 2001 — Дени Авдия, израильский баскетболист.
 2003 — Грета Тунберг, шведская школьница, экологическая активистка.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 3 января

До XIX века 
 1501 — Алишер Навои (настоящее имя Низамаддин Мир; р. 1441), тюркский поэт, мыслитель и государственный деятель.
 1788 — Иван Резанов (р. 1726), российский государственный деятель, президент Берг-коллегии, сенатор, тайный советник.
 1795 — Джозайя Веджвуд (р. 1730), английский керамист и предприниматель.

XIX век 
 1864 — Михал Балинский (р. 1794), польский историк и публицист.
 1871 — Константин Ушинский (р. 1823), педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России.
 1875 — Пьер Ларусс (р. 1817), французский лексикограф и энциклопедист, составитель знаменитого словаря.
 1894 — Элизабет Палмер Пибоди (р. 1804), создательница первого в США детского сада.
 1896 — Адольф фон Глюмер (р. 1814), прусский генерал, почётный гражданин Фрайбурга.
 1900 — Дмитрий Григорович (р. 1822), русский писатель и искусствовед.

XX век 
 1921 — убит Александр Пархоменко (р. 1886), большевик, участник Гражданской войны в России.
 1923 — Ярослав Гашек (р. 1883), чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист.
 1930 — Владислав Городецкий (р. 1863), украинский архитектор.
 1941 — Владимир Маковский (р. 1870), советский учёный-механик, специалист в области турбиностроения.
 1944 — Юргис Балтрушайтис (р. 1873), русский и литовский поэт, переводчик, дипломат.
 1945 — Эдгар Кейси (р. 1877), американский экстрасенс и врачеватель.
 1946 — казнён Уильям Джойс (р. 1906), нацистский пропагандист, ведущий англоязычных передач немецкого радио.
 1956 — Александр Гречанинов (р. 1864), русский композитор.
 1965
 Семён Косберг (р. 1903), советский инженер, эксперт в области авиационных и ракетных двигателей.
 Мильтон Кларк Эвери (р. 1885), американский художник-модернист.
 1972 — Франс Мазерель (р. 1889), бельгийский художник.
 1974
 Джино Черви (р. 1901), итальянский актёр театра и кино.
 Максим Штраух (р. 1900), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 1979 — Конрад Хилтон (р. 1887), американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
 1980
 убита Джой Адамсон (р. 1910), натуралист, писательница, художница, защитница живой природы.
 Александр Свешников (р. 1890), хоровой дирижёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 1988 — Ирина Мурзаева (р. 1906), советская актриса театра и кино.

XXI век 
 2003 — Флора Кадар (р. 1928), венгерская актриса театра и кино.
 2005 — Уилл Айснер (р. 1917), американский художник-иллюстратор, один из «отцов» современного комикса.
 2007 — Николай Мерзликин (р. 1945), киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 2008 — Александр Абдулов (р. 1953), актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий, народный артист РСФСР.
 2012
 Михаил Ромадин (р. 1940), живописец, график, художник кино, театра и книги, народный художник России.
 Юрий Степанов (р. 1930), советский и российский лингвист, семиотик, академик АН СССР и РАН.
 2013
 Владимир Ефетов (р. 1924), советский и украинский учёный, хирург-онколог.
 Серджиу Николаеску (р. 1930), румынский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 2014 — Григорий Кохан (р. 1931), советский и украинский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.
 2017 — Игорь Волк (р. 1937), космонавт, заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 2020 — убит Касем Сулеймани (р. 1957), иранский военный деятель, генерал-лейтенант.
 2022 — Виктор Санеев (р. 1945), советский легкоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион по тройному прыжку.
 2023 — Руслан Хасбулатов (р. 1942), российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Пётр Полукорм
 Каков Пётр, таков и сентябрь месяц.
 Поутру на Петра шли кромить сусеки, торкать зерно.
 Сусеки с зерном в этот день «наслушивали»: если приложив ухо к зерну слышали гудение, то это обещало «сердитое» лето.
 Уходя из амбара, надо было преломить лучину да крест-накрест положить поверх зерна для оберега урожая.
 В старину крестьянами было подмечено: если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в этом году будет скудным.

См. также

Примечания